Signori del Terrore – personaggi della serie fantasy La Ruota del Tempo, scritta da Robert Jordan
Signori del terrore – altro nome dei nathrezim, demoni dell'universo di Warcraft.